Bulgária
 Trsztenik (Тръстеник) város Pleven megyében

 Észak-Macedónia
Trstenik falu Rosoman községben a Vardari körzetben
Trstenik falu Sveti Nikole községben a Vardari körzetben

 Horvátország
Trstenik falu Lanišće községben, Isztria megyében
Trstenik falu Marija Gorica községben, Zágráb megyében
Trstenik falu Orebić községben, Dubrovnik-Neretva megyében
Trstenik Nartski falu Rugvica községben, Zágráb megyében
Trstenik sziget a Kvarner-öbölben

 Koszovó
Trstenik falu Glogovac községben, a Koszovói körzetben
Trstenik falu Peć községben, a Peći körzetben
Trstenik falu Vitina községben, a Koszovskopomoravai körzetben

 Szerbia
Trstenik falu és község a Rasinai körzetben
Stari Trstenik falu Trstenik községben, a Rasinai körzetben